Александр Монро ():  (1697—1767) — шотландский хирург и анатом.
  (1733—1817) — шотландский анатом, врач и педагог.
  (1773—1859) — шотландский анатом и педагог.
 Монро, Александр Филиппович (кон. XIX XX вв.) — русский футболист.

Примечания